Кубок Хорватії з футболу 2020–2021 — 30-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобув Динамо (Загреб).

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 вересня 2020

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 вересня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2020

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 грудня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2021

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 квітня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2020–2021
Хорватія
Хорватія
2020 у хорватському спорті
2021 у хорватському спорті